Charter steht für:

 Charter, zeitweilige Überlassung eines Gegenstandes gegen Nutzungsgebühr
 Charterflug, als Kurzform, siehe Bedarfsflug
 Charter (Schriftart), serifenbetonte Linear-Antiqua
 Charter, Untergruppierung des Motorrad- und Rockerclubs Hells Angels
 Charter Communications, US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen 

Siehe auch:
 Charter Oak (Begriffsklärung)